Исраилова — женский вариант фамилии Исраилов.

 Известные носители
 Исраилова, Зульфия (1915—1996) — узбекская советская поэтесса. Народная поэтесса Узбекской ССР (1965). Герой Социалистического Труда (1984). Лауреат Государственной премии СССР;
 Исраилова, Сацита Магомедовна — директор Национальной библиотеки Чеченской Республики, член Союза художников Чечни, член Общественной палаты Чеченской Республики, Заслуженный работник культуры Чечни, Почётный гражданин Грозного.
 Исраилова, Эзазхон (род. 1923) — Герой Социалистического Труда.